Губергріц — єврейське прізвище.

Деякі носії прізвища 

 Губергріц Наталія Борисівна (*1959) — український науковець, педагог, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Губергріц Макс Мойсейович (1886-1951) — український радянський лікар-терапевт, доктор медицини (1918 рік), професор (1920 рік), академік АН УРСР (1949 рік), Заслужений діяч науки УРСР (1935 рік).

Єврейські прізвища‎